Коврижский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Коврижский сельсовет — в Константиновском районе Амурской области.
 Коврижский сельсовет — в Шадринском районе Курганской области.